Miguel Angel Guerrero Quintero puede referirse a:

Miguel Ángel Guerrero Paz, Niche, futbolista colombiano.
Miguel Ángel Guerrero Martín, futbolista español.